Apollodote , roi indo-grec de la deuxième moitié du  ;
 , roi indo-grec de la première moitié du .